Archestratos () ist der Name folgender Personen:

 Archestratos (Stratege), athenischer Feldherr des 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Archestratos von Gela, griechischer Dichter des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Archestratos (Musiktheoretiker), lebte im 3./2. Jahrhundert v. Chr.